Robert van Meulan is de naam van twee leden van de 11e–12e-eeuwse familie de Beaumont die sedert het huwelijk van Adela van Meulan en Rogier van Beaumont in 1045 of 1046 het graafschap Meulan bezat.
Robert I van Meulan (1050–1118) — zoon van Rogier van Beaumont en Adela van Meulan, tussen 1080 en 1118 graaf van Meulan.
Robert II van Meulan (1142–1204) — zoon van Walram IV van Meulan en van Agnes van Montfort, tussen 1166 en 1204 graaf van Meulan.

Robert